Runda GP3 na torze Autodromo Nazionale di Monza – szósta runda mistrzostw serii GP3 w sezonie 2015.

Lista startowa

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 1

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Wyścig 2

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Zespoły

Serie towarzyszące

Formuła 1

Seria GP2

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP3
2015 we Włoszech
2015 w GP3